Richmond kan syfta på

Geografi

Australien 

 Richmond (ort i Australien, Tasmanien), Clarence, 
 Richmond (del av en befolkad plats i Australien, Victoria), Yarra, 
 Richmond (ort i Australien, New South Wales), Hawkesbury, 
 RAAF Base Richmond
 Richmond Woodlands Important Bird Area
 Richmond (ort i Australien, Queensland, Richmond), 
 Richmond Shire, Queensland,

Jamaica 

 Richmond (ort i Jamaica), Parish of Saint Mary,

Kanada 

 Richmond, British Columbia, ort, 
 Richmond, Québec,

Nya Zeeland 

 Richmond Range (Nya Zeeland), bergskedja i Marlborough, 
 Richmond, Nya Zeeland, huvudort, Tasman District, 
 Richmond, Christchurch, förort, Canterbury,

Storbritannien 

 Richmond, North Yorkshire, ort i England, 
 Richmond, London, ort, England, Greater London, 
 Richmond-upon-Thames – en borough i London

Se även
Richmond University – London
 Richmond upon Thames College – en skola i Richmond upon Thames i Storbritannien

Sydafrika 

 Richmond, Norra Kapprovinsen, Pixley ka Seme District Municipality, 
 Richmond, KwaZulu-Natal, UMgungundlovu District Municipality, 
 Richmond Local Municipality, UMgungundlovu District Municipality,

USA 

 Richmond, Indiana, countyhuvudort, Wayne County, 
 Richmond, Kansas, ort, Franklin County, 
 Richmond, Kentucky, Madison County, 
 Richmond, Louisiana, Madison Parish, 
 Richmond, Missouri, Ray County, 
 Richmond, Texas, Fort Bend County, 
 Richmond, Virginia, delstatshuvudstad, City of Richmond, 
 Richmond, Illinois, McHenry County, 
 Richmond, Illinois, Tazewell County, 
 Richmond, Massachusetts, ort, Berkshire County, 
 Richmond, Maine, Sagadahoc County, 
 Richmond, Michigan, Macomb County, 
 Richmond, Minnesota, ort, Stearns County, 
 Richmond, New Hampshire, ort, Cheshire County, 
 Richmond, Ohio, Jefferson County, 
 Richmond, Vermont, ort, Chittenden County, 
 Richmond, Kalifornien, ort, Contra Costa County, 
 Richmond, Utah, Cache County, 
 Richmond, Rhode Island – en kommun (town) i Washington County i delstaten Rhode Island

Se även
University of Richmond – Virginia, USA

Se även
 Richmond (auktor)

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar